Tissot är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Charles-Joseph Tissot (1828–1884), fransk diplomat och arkeolog
 Claude-Joseph Tissot (1801–1876), fransk filosof
 James Tissot (1836–1902), fransk konstnär 
 Jules Ernest Tissot (1867–1922), schweizisk författare
 Pierre-François Tissot (1768–1854), fransk litteratör
 Simon-Auguste Tissot (1728–1797), schweizisk läkare
 Victor Tissot (1844–1917), schweizisk författare

Franska efternamn